Niemcy:
 Scheid – dzielnica Lohmar
 Scheid – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel

Szwajcaria:
 Scheid – miejscowość

Osoby:
 Eusébio Scheid – brazylijski duchowny
 Wolfgang Scheid – niemiecki piłkarz

Zobacz też:
 Scheidt
 Scheit